Харирисон Космо Крикорян Джарвис (; род. 1 сентября 1989, Риджвуд, Нью-Джерси, США) — британский актер, музыкант и режиссер.

Биография 
Джарвис родился в Риджвуде — пригороде Нью-Йорка. Его отец — англичанин, а мать — американка армянского происхождения. Вскоре семья переехала в Англию. Вместе с матерью и младшим братом жил в Тотнесе (графство Девон).

В двенадцатилетнем возрасте Джарвис начал заниматься музыкой и снимать короткометражные фильмы на видеокассетах. В 16 лет он выпустил свой первый альбом Humasyouhitch/Sonofabitch. В 2010 году играл на немецких фестивалях Hurricane и Southside. Второй альбом был выпущен в Великобритании в 2011 году и в январе 2012 года в Германии. Последний альбом был выпущен в 2012 году, с тех пор Джарвис в основном сосредоточился на профессии киноактера. 

В 2015 году Джарвис получил роль Себастьяна в дебютном художественном фильме Уильяма Олдройда «Леди Макбет».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Великобритании